Matteri kan som auktorsförkortning betyda:

 Celina María Matteri
 Celina Maria Matteri

Robotskapade auktorsförkortningar